A ri, Ri vagy RI lehetséges jelentései:

 Ri, település Franciaországban
 Ri, közigazgatási egység megnevezése Észak-Koreában és Dél-Koreában is
 Ri, japán kana
 Ri, az 이 (I) koreai név változata Észak-Koreában
 RI, Rhode Island amerikai állam rövidítése 
 RI, a Royal Institution nevű angol tudományos és ismeretterjesztő alapítvány rövidítése (alapítva: London, 1799)